Lounatniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Kotka-Fredrikshamn  och landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Lounatniemi.   

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kymmenedalen